Manipolazione – in psicologia.
 Manipolazione del mercato – in economia, finanza, e diritto.
 Manipolazione dell'informazione – in scienze della comunicazione.

Pagine correlate 
Persuasione